Outeiro pode-se referir a:

 Outeiro - pequena elevação de terreno

Topónimos

Portugal 
 Outeiro - freguesia no concelho de Bragança
 Outeiro - freguesia no concelho de Cabeceiras de Basto
 Outeiro - freguesia no concelho de Montalegre
 Outeiro - freguesia no concelho de Viana do Castelo

 Outeiro Seco - freguesia no concelho de Chaves
 Santa Marinha do Outeiro - antiga freguesia do concelho de Lisboa

Brasil 
 Outeiro - distrito de Belém

Desambiguação